

Geografia
 Viroqua – città del Wisconsin, capoluogo della contea di Vernon

Zoologia
 Viroqua – genere di ragni della famiglia Salticidae